With a Little Help from My Friends, chanson des Beatles sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ;
 With a Little Help from My Friends, premier album de Joe Cocker ;
 With a Little Help from My Friends, album de Neal Morse.

Homonymie de titre